Alcalá de los Gazules kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalá de los Gazules (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Alcalá de los Gazules (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar